

Líderes helenistas 
 Antípatro, (c. 397–319 a.C.) — general de Alexandre, o Grande, tornou-se regente do império após a morte de Pérdicas
 Antípatro II da Macedônia — neto de Antípatro, reinou na Macedônia com seu irmão e matou a própria mãe
 Antípatro Etésias — neto de Antípatro e primo do anterior, rei da Macedônia por breve período.
 Antipater de Derbe — príncipe tirano de Derbe

Herodianos
 Antípatro (pai de Herodes) ou Antípatro Idumeu

Filósofos 
 Antípatro de Cirene — filósofo da escola cirenaica
 Antípatro de Sídon — criou a lista das Sete Maravilhas
 Antípatro de Bostra — opositor de Orígenes
 Antípatro de Tarso — filósofo estoico
 Antípatro de Tiro — filósofo estoico

Escritores 
 Antípatro de Bostra — bispo de Bostra, um dos grandes opositores de Orígenes

Ver também 
 Dinastia antipátrida — breve linhagem de reis da Macedônia descendentes de Antípatro

Desambiguações de história